Barcelona Traction, Light and Power, un hòlding d'empreses de producció i distribució d'electricitat i d'explotació de tramvies i ferrocarrils elèctrics.
 Barcelona Traction, un grup de música pertanyent a l'ona laietana.
 El primer àlbum homònim del grup Barcelona Traction.